6X steht für:
 Piper 6X, Piper PA-32 mit festem Fahrgestell (ab 2003)
 SZD-6X Nietoperz, polnisches Gleitflugzeug von Szybowcowy Zakład Doświadczalny
 Boeing A/MH-6X Mission Enhanced Little Bird, US-amerikanischer Hybrid-Hubschrauber, siehe Boeing AH-6 #A/MH-6X MELB
 Saab 9-6X, Batch-Engineering-Konzept auf Basis des Subaru Tribeca

Siehe auch:
 X6